Das ASB Classic 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Auckland. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 31. Dezember 2012 bis zum 5. Januar 2013 parallel zu den Turnieren in Shenzhen und Brisbane statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Zheng Jie und im Doppel die Paarung Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ASB Classic 2013 fand vom 28. bis zum 29. Dezember 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Gréta Arn verlor zwar in der Qualifizierungsrunde, konnte aber als Lucky Loser trotzdem ins Hauptfeld einziehen, da Sorana Cîrstea verletzungsbedingt ausfiel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Auckland